Discoidalia – takson owadów z podgromady uskrzydlonych i nadrzędu Odonatoptera.

Morfologia 
Skrzydła mają w pierwotnym planie budowy dobrze wykształcony nodus (węzełek) oraz równo rozmieszczone żyłki poprzeczne nodalne i subnodalne; wtórne uwstecznienie nodusa nastąpiło jednak w linii Protozygoptera. Żyłka aksillarna zerowa jest przesunięta bardzo blisko podstawy skrzydła i służy za nasadową żyłkę wspornikową. Komórka dyskoidalna jest otwarta od strony nasadowej, natomiast od strony odsiebnej wydziela ją ukośnie biegnąca druga gałąź wtórna żyłki medialnej przedniej, osiągającą żyłkę medialna tylną. Żyłka medialna przednia jest nierozgałęziona. Falowanie żyłki medialnej tylnej i żyłki kubitalnej przedniej jest słabiej zaznaczone niż u grup bardziej bazalnych. Podobnie jak u Protanisoptera odwłok jest ogólnie smuklejszy niż u większości taksonów bardziej bazalnych i służy stabilizacji lotu, a u samców na jego drugim i trzecim sternicie występuje wtórny aparat kopulacyjny, co wiąże się z charakterystycznym łączeniem się pary celem kopulacji.

Taksonomia 
Takson ten wprowadzony został w 1996 roku przez Güntera Bechly’ego. Obejmuje wymarłe Triadophlebioptera oraz duży, obejmujący również ważki klad Stigmoptera.

Przypisy 

Owady